Adam Kowalik (1933–2016) – polski polityk
 Adam Kowalik (ur. 1961) – polski ksiądz, doktor prawa rodzinnego międzynarodowego